Kremna steht für:

 Kremna, eine antike griechische Stadt in Kleinasien
 Kremna (Užice), ein Ort in der Gemeinde Užice in Serbien
 Kremna (Prnjavor), ein Ort in der Gemeinde Prnjavor in Bosnien und Herzegowina

Kremná steht für:
 Kremná, ein Ort im Okres Stará Ľubovňa in der Slowakei

Kremna steht für:
 einen Fluss, der linksseitig in den Usch mündet, siehe Kremna (Fluss)